Sémantik (anciennement kdissert) est un logiciel libre permettant de créer des cartes heuristiques. Ce logiciel créé par Thomas Nagy permet aux élèves de produire rapidement des documents complexes tels que des exposés, des thèses et des rapports. Sémantik est disponible pour le système d'exploitation GNU/linux.

Voir aussi

Articles connexes 
 Carte heuristique
 MindManager
 FreeMind, un autre logiciel libre permettant de créer des cartes à idées.

Liens externes 

  Site officiel de Sémantik

Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Linux
Créativité
Logiciel KDE